4M steht für:
 Manfred Memorial Moon Mission, deutsch/luxemburgische Mondsonde
 Kvartet 4M, vierköpfige Gesangsgruppe aus Jugoslawien
 LATAM Airlines Argentina (IATA-Code), argentinische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 MMMM
 M4

4M